Weitenkampf ist der Familienname oder das Pseudonym von:

 Heinrich Wilhelm Benjamin Weitenkampf (1758–1841), deutscher Jurist
 Johann Friedrich Weitenkampf (1726–1758), deutscher Philosoph und evangelischer Pastor
 Johann Friedrich Weitenkampf, mögliches Pseudonym von Johann Christoph Harenberg (1696–1774), deutscher evangelischer Theologe und Historiker, siehe Johann Christoph Harenberg#Werke (Auswahl)